A 2007. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivál, hivatalos nevén a IX. nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivál egy több sportot magába foglaló nemzetközi sportesemény, melyet 2007. július 22. és július 27. között rendeztek Belgrádban, Szerbiábanban. Az eseményt Boris Tadić, Szerbia köztársasági elnöke nyitotta meg.

A versenyek helyszínei

Részt vevő nemzetek 

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 49 európai tagállama közül csak Monaco nem indított csapatot a fesztiválon. Az alábbi 48 nemzet képviseltette magát a sporteseményen (zárójelben a sportolók létszáma):

Versenyszámok

Menetrend 
A 2007. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztivál menetrendje:

A magyar érmesek

Éremtáblázat

Források 

 Az Európai Olimpiai Bizottság hivatalos honlapja
 Magyar érmesek